David Chadwick (politicus), een Brits politicus, levend van 1821 tot 1895
David Chadwick (kinderarts), een Amerikaans kinderarts, levend van 1926 tot 2020
David Chadwick (voetballer, 1943), een Indiaas-Brits voetballer die uitkwam in de Verenigde Staten
David Chadwick (boeddhist), een Amerikaans boeddhistisch leraar, geboren in 1945
David Chadwick (voetballer, 1977), een Brits voetballer, onder meer voor FC United of Manchester